Список авиакомпаний Казахстана, лицензированных полномочными органами гражданской авиации Казахстана.

См. также 
 Список аэропортов Казахстана

Примечания 

 
Авиа
Казахстан